Jméno a příjmení Petr Němec má více nositelů:

 Petr Němec (* 1957) – český fotbalista
 Petr Němec (1971) (* 1971) – český fotbalový útočník
 Petr Němec (zpěvák) (* 1950) – moravský zpěvák, skladatel a hudebník